Anabel Ternès (eigentlich Anabel Cäcilia Prinzessin von Preußen-Ternès von Hattburg; geboren am 12. Mai 1972 als Anabel Cäcilia Ternès von Hattburg in Bonn) ist eine deutsche Professorin an der privaten Fachhochschule SRH Berlin University of Applied Sciences.

Name, Familie, Jugend, Bildungsweg 
Anabel Ternès von Hattburg nahm durch Heirat mit Gert-Friedrich Prinz von Preußen, zusätzlich den Namen Prinzessin von Preußen an. Sie heiratete am 24. Mai 2018 in zweiter Ehe Georg Haub. Sie ist Mutter eines Sohnes und lebt in Berlin.

Sie musizierte als Kind und Jugendliche, mehrfach gewann sie Preise beim Wettbewerb Jugend musiziert.

An der Universität Osnabrück erwarb sie die akademischen Grade einer M.A. (Germanistik, Katholische Theologie, Geschichte, 1995) und einer Diplom-Pädagogin (2002). Ferner erwarb sie das I. und II Staatsexamen für das Lehramt in den Fächern Deutsch, Katholische Religion, Geschichte, Pädagogik, Psychologie und Politikwissenschaft. An der Fernuniversität in Hagen absolvierte sie einen Abschluss als Diplom-Kauffrau (2001). An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wurde sie 2004 zur Dr. phil. promoviert.

Karriere

Wirtschaft 
Nach Tätigkeiten im Management internationaler Unternehmen wie Samsonite und Fielmann gründete sie mit anderen Personen Startups und zwar 2009 das deutsch-türkische Startup ICEM und die deutsch-österreichische Organisation New Leaders Generation. 2016 in Berlin gründete sie die HealthMedo GmbH, einen Service-Anbieter mit Schwerpunkt mentale Gesundheit und den Crowd-Delivery-Anbieter CoCarrier GmbH. Anabel Ternès war diesen beiden Unternehmen eine von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern. 2016 gründete sie GetYourWings, diese gemeinnützige GmbH entwickelt Strategien, Konzepte, Methoden und Inhalte zur Vermittlung von Zukunftskompetenzen.

Hochschullehre 
Nach eigenen Angaben war Anabel Ternès Gastdozentin beziehungsweise Gastprofessorin an verschiedenen Universitäten, darunter die Universität Magdeburg, die Europa-Universität Viadrina, die Tongji-Universität in Shanghai, die Universität der Künste Berlin und die German University in Cairo. Seit 2012 leitet sie das Internationale Institut für Nachhaltigkeitsmanagement (IISM) und mehrere Studiengänge an der Fachhochschule SRH Hochschule Berlin.

Autorin 
Sie befasst sich in Büchern und in Artikeln schwerpunktmäßig mit Fragen der Digitalisierung und Arbeit 4.0. Sie schrieb ferner für Online- und Printmedien, darunter Impulse, Focus Online, t3n und Huffpost.

Ehrenamtliches Engagement 
 Frauenbeirätin im 29-köpfigen Berliner Gremium der Hypovereinsbank (Stand: 2017)
 Stellvertretende Vorsitzende im Bitkom-Arbeitskreis Arbeit 4.0 und Innovation
 Mitglied im Kuratorium der Stiftung Lesen
 „Premium-Mitglied“ im British Chamber of Commerce in Germany (BCCG)
 Mitglied im Kuratorium von Plan International Deutschland

Veröffentlichungen (Auswahl) 
Autorin
 30 Minuten wirkungsvoll kommunizieren. Gabal, Offenbach 2015, ISBN 978-3-86936-675-3.
 Orientierungsmodelle und Digitalisierung. Kommunikationsprozesse im Wandel. De Gruyter, Berlin, Boston 2019, ISBN 978-3-11-064444-9.
Co-Autorin
 zusammen mit Hans-Peter Hagemes: Die Digitalisierung frisst ihre User. Der digitale Wahnsinn und wie Sie ihn beherrschen, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-21361-9.
 zusammen mit Benjamin Klenke, Marc Jerusel und Bastian Schmidtbleicher: Integriertes Betriebliches Gesundheitsmanagement. Sensibilisierungs-, Kommunikations- und Motivationsstrategien. Springer Gabler, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-658-14639-9.
 zusammen mit Dunja Ewinger, Juliane Koerbel, Ian Towers: Arbeitswelt im Zeitalter der Individualisierung. Trends: Multigrafie und Multi-Option in der Generation Y. Springer Gabler, Wiesbaden 2016. ISBN 978-3-658-12752-7.
Beiträge
 Wenn Digitalisierung mehr als ökonomischer Selbstzweck sein soll. Digitale Lernformate zur Optimierung individuellen lebenslangen Lernens. In: Gabal e. V. (Hrsg.): Digitale Strategien im Training.11 Impulse für digitale Lehr- und Lernformate im Training und in der Weiterbildung. Jünger Medien Verlag Gabal, Offenbach 2020. S. 80–89. ISBN 978-3-7664-9966-0.
 Recruiting 4.0. Den passenden Mitarbeiter für den digitalen Wandel finden und erfolgreich binden. In: Grundlagen der Weiterbildung – Praxishilfen. GdW-Ph. Aktualisierungslieferung Nr. 185, Mai 2020, Art. 50521185. Luchterhand, München 2020. S. 1–37.
Co-Herausgeberin
 zusammen mit Matthias Schäfer: Digitalpakt – was nun? Ideen und Konzepte für zukunftsorientiertes Lernen, Springer VS, Wiesbaden 2020, ISBN 978-3-658-25529-9
 zusammen mit Marco Englert: Nachhaltiges Management. Nachhaltigkeit als exzellenten Managementansatz entwickeln, Springer Gabler, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-662-57692-2.
 zusammen mit Clarissa-Diana Wilke: Agenda HR – Digitalisierung, Arbeit 4.0, New Leadership. Was Personalverantwortliche und Management jetzt nicht verpassen sollten, Springer Fachmedien  Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-21180-6.
 zusammen mit Argang Ghadiri, Theo Peters: Trends im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ansätze aus Forschung und Praxis. Springer Gabler, Wiesbaden 2016, ISBN 978-3-658-07977-2.

Weblinks 
 Homepage von Anabel Ternès
 
 Anabel Ternès auf der Webseite der SRH Hochschule Berlin

Einzelnachweise 

Unternehmer (Deutschland)
Autor
Hochschullehrer (SRH Hochschule Berlin)
Deutscher
Geboren 1972
Frau
Person (Fernuniversität in Hagen)